— железнодорожная станция на линии Асакуса, расположенная в специальном районе Тюо в Токио. Станция обозначена номером A-12. Станция была открыта 28 февраля 1963 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции 
Две платформы бокового типа и два пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Хигаси-Такаратё